rekenmachine.
calculator (project), iemand die een prijs berekent in een bouwproject.